Erlenbacher – abitanti di Erlenbach (Svizzera)
Erlenbacher – abitanti di Erlenbach im Simmental